Sanhe bezeichnet:

 Sanhe (三河市), Stadt in der chinesischen Provinz Hebei

 Sanhe (Beilin) (三河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Beilin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Sanhe (Bishan) (三合镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bishan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Sanhe (Chenggu) (三合镇), Großgemeinde im Kreis Chenggu in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Sanhe (Dabu) (三河镇), Großgemeinde im Kreis Dabu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Sanhe (Feixi) (三河镇), Großgemeinde im Kreis Feixi in der chinesischen Provinz Anhui
 Sanhe (Hezheng) (三合镇), Großgemeinde im Kreis Hezheng in der chinesischen Provinz Gansu
 Sanhe (Hongze) (三河镇), Großgemeinde im Kreis Hongze in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Sanhe (Jiangyou) (三合镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanhe (Jianyang) (三合镇), Großgemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanhe (Longjing) (三合镇), Großgemeinde der Stadt Longjing in der chinesischen Provinz Jilin
 Sanhe (Ping’an) (三合镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ping’an in der chinesischen Provinz Qinghai
 Sanhe (Pubei) (三合镇), Großgemeinde im Kreis Pubei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sanhe (Renhuai) (三合镇), Großgemeinde der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sanhe (Sandu) (三合镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Sandu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sanhe (Shizhu) (三河镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Shizhu in der chinesischen Stadt Chongqing
 Sanhe (Taishan) (三合镇), Großgemeinde der Stadt Taishan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Sanhe (Tianjia’an) (三合镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tianjia’an der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui
 Sanhe (Tiantai) (三合镇), Großgemeinde im Kreis Tiantai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Sanhe (Wudu) (三河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Sanhe (Yanling) (三河镇), Großgemeinde im Kreis Yanling in der chinesischen Provinz Hunan
 Sanhe (Yilong) (三河镇), Großgemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanhe (Yingcheng) (三合镇), Großgemeinde der Stadt Yingcheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Sanhe (Yingzhou) (三合镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yingzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Sanhe (Zunyi) (三合镇), Großgemeinde im Kreis Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sanhe (Jingning) (三合乡), Gemeinde im Kreis Jingning der chinesischen Provinz Gansu
 Sanhe (Jinta) (三合乡), Gemeinde im Kreis Jinta der chinesischen Provinz Gansu
 Sanhe (Kangding) (三合乡), Gemeinde der Stadt Kangding in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanhe (Lanling) (三合乡), Gemeinde im Kreis Lanling der chinesischen Provinz Shandong
 Sanhe (Lindian) (三合乡), Gemeinde im Kreis Lindian der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Sanhe (Linwu) (三合乡), Gemeinde im Kreis Linwu der chinesischen Provinz Hunan
 Sanhe (Pucheng) (三合乡), Gemeinde im Kreis Pucheng der chinesischen Provinz Shaanxi
 Sanhe (Taobei) (三合乡), Gemeinde im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin
 Sanhe (Tongjiang) (三合乡), Gemeinde im Kreis Tongjiang der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanhe (Xuanhan) (三河乡), Gemeinde im Kreis Xuanhan der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanhe (Yingjing) (三合乡), Gemeinde im Kreis Yingjing der chinesischen Provinz Sichuan

 Sanhe (Dongfeng) (三合满族朝鲜族乡), Nationalitätengemeinde der Mandschu und Koreaner im Kreis Dongfeng der chinesischen Provinz Jilin
 Sanhe (Ergun) (三河回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui in der Stadt Ergun der Inneren Mongolei, Volksrepublik China

 Sanhe (Fengdu) (三合街道), Straßenviertel des Kreises Fengdu in der chinesischen Stadt Chongqing
 Sanhe (Xindu) (三河街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xindu in der chinesischen Provinz Sichuan

 Sanhe (Pferd), eine Pferderasse